Fore peut référer à :
 Fore, un village d'Irlande ;
 Fore, des peuples de Nouvelle-Guinée de langue fore ;
 Fore, la langue de ces peuples ;
 Fore!, un album du groupe de rock américain Huey Lewis and the News sorti en 1986 ;
 Henrietta H. Fore, haut fonctionnaire et diplomate américaine.

sv:Lista över golftermer#Fore